La temporada de 1970 del Campionat del món de motociclisme fou la 22a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Fou un campionat sense història, on Giacomo Agostini va dominar totalment els campionats de 500cc i 350cc. En 250cc, OSSA va abandonar la competició, després de l'accident mortal de Santiago Herrero al Tourist Trophy.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1970